Osoby o tym nazwisku:
 Efklidis Tsakalotos − grecki ekonomista, politolog, filozof i polityk
 Thrasiwulos Tsakalotos − grecki generał